Ное Калдерон има више значења:

 Ное Калдерон (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ное Калдерон, Санта Рита (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику